Туйо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 60 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 181 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 459,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туйон на сайті французького Національного інституту географії
 Туйон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туйон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туйон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор